Schloßstraße 11 steht für:

 Gebäude Schloßstraße 11 (Braunfels), Baudenkmal und Fachwerkhaus in Braunfels
 Gebäude Schloßstraße 9/11, Baudenkmal in Schwerin